Белбаж — река в Нижегородской области России, протекает по территории Ковернинского района и Городского округа Семёновский. Устье реки находится в 241 км по правому берегу реки Керженец. Длина реки составляет 43 км, площадь водосборного бассейна — 419 км².

Исток реки у деревни Радость западнее села Белбаж. Река течёт на юго-восток, на берегах многочисленные деревни и сёла, крупнейшие из которых сёла Белбаж и Ильино-Заборское. Впадает в Керженец у деревень Успенское и Клышино.

Притоки (км от устья) 
 17 км: река Талка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000034493.

Примечания 

Притоки Керженца
Реки Ковернинского района
Реки городского округа Семёновский